Теорема Вика для функционального интеграла — это обобщение теоремы Вика для многочлена от координат многомерного Гауссового вектора на случай континуального распределения Гаусса. Широко используется в аппарате функциональных интегралов.

Формулировка 

Пусть случайное поле  отвечает континуальному распределению Гаусса с нулевым матожиданием, т.е. . Тогда для средних значений произведений величин вида  верно следующее:

если  чётное, и

если  нечётное.

Под  подразумевается разбиение множества  на  пар , суммирование же идёт по всем возможным различным разбиениям  на такие пары.

Примеры 
Для произведения 4 элементов:
.

Для произведения 6 элементов:

,

причём суммирование производится по всем возможным спариваниям  выбранным из множества , например,  или  (всего таких спариваний 15).

Аналогично для случаев 8 и более элементов

Использование 
Известно, что если Гауссова плотность распределения описывается формулой

,

то

.

То есть любую корреляционную функцию  можно по теореме Вика выразить через комбинации , т.е., например

.

См. также 
 Континуальное распределение Гаусса
 Производящий функционал
 Функциональный интеграл

Литература 
 

Квантовая теория поля
Статистическая физика